Forces Franceses Lliures, forces armades de la França Lliure
 Food for Life, organització no governamental per a la distribució d'aliments, depenent d'Hare Krishna